Гарбінє Мугуруса була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Леся Цуренко.

Кікі Бертенс, на шляху до свого першого титулу на твердому покритті і п'ятого титулу рівня Premier 5, перемогла 2-гу і 1-шу ракеток світу, у другому колі й фіналі відповідно. Вона стала першою нідерландкою, яка здобула титул у Цинциннаті, у фіналі перемігши Симону Халеп з рахунком 2–6, 7–6(8–6), 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2018